O Campeonato Paraibano de Futebol de 1949 foi a 40ª edição do campeonato estadual de futebol. Pela terceira vez foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 6 times, todos da capital, e ao final, o Botafogo de João Pessoa conseguiu o tricampeonato, sétimo título da história, ficando o Auto Esporte em segundo lugar.

Participantes
O campeonato estadual de 1948 contou com 6 participantes, foram eles:

 19 de Março Esporte Clube
 AFA
 Auto Esporte Clube
 Botafogo Futebol Clube
 Central Elétrica
 Ipiranga Esporte Clube1

Nota 1: Time consta como sendo de João Pessoa.

Vencedor

Ver também 

 História do futebol da Paraíba

1949
Futebol de 1949 no Brasil